Имнаишвили — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Имнаишвили, Александр Дмитриевич (1910 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Имнаишвили, Ангелина Георгиевна (1920 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Имнаишвили, Никифор Виссарионович (1888—1937) — грузинский политик, член Учредительного собрания Грузии.
 Имнаишвили, Тамаз Зурабович (род. 1973) — советский и грузинский спортивный стрелок.